Финал Кубка СССР по футболу 1974 состоялся 10 августа 1974 года. Киевское «Динамо» переиграло ворошиловградскую «Зарю» со счётом 3:0 в дополнительное время и стало обладателем Кубка СССР.

Путь к финалу

Ход финального матча 
Ворошиловградская «Заря» и киевское «Динамо» в первый раз встречались в рамках финала в истории кубков СССР. До этого они один раз сошлись на какой-либо стадии этого турнира: в 1/8 финала в 1970 году по итогам двух встреч сильнее оказались футболисты «Динамо» (3:0 дома и 0:1 в гостях).

На поле игроки «Динамо» вышли с изображением кубка СССР и датой предстоящего финала, кроме воздействия на противника эта акция напоминала об упущенной победе киевлян на последних минутах в финале Кубка СССР год назад. С самого начала матча стал очевиден «закрытый» вариант действий обеих команд, в котором особое внимание было уделено личной опеке форвардов соперника. Игроки «Зари» навязывали единоборства почти за каждый мяч на любом участке поля.

После перерыва «Динамо» усилило натиск на ворота ворошиловградцев. Стали возникать моменты: дважды опасно бил по воротам Владимир Онищенко. Ближе к концу матча стала сказываться нервозность в действиях «Динамо», и уже у «Зари» стали возникать голевые моменты. Сначала после грубой ошибки игрока киевлян Владимир Мунтян Виктор Стульчин вышел один на один с вратарём «Динамо» Евгением Рудаковым, но тот сумел спасти свою команду. А на 89-й минуте Виктору Кузнецову удаётся пройти оборону киевлян, но оказавшись в 4 метрах перед линией ворот, он промахивается. Основное время заканчивается без голов.

Но уже на 2-й минуте дополнительного времени киевляне повели в матче: на мастерский удар полузащитника «Динамо» Мунтяна поздно среагировал вратарь «Зари» Александр Ткаченко, сумевший лишь коснуться летящий в сетку мяч. Через 10 минут Олег Блохин, забив головой под перекладину после подачи с углового, увеличивает разрыв в счёте. На 118-й минуте гол Онищенко и вовсе доводит его до крупного. Киевское «Динамо» в четвёртый раз в своей истории стало обладателем Кубка СССР по футболу.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФК «Динамо»

1974
СССР
Матчи ФК «Динамо» Киев
Матчи ФК «Заря» Луганск
События 10 августа
Август 1974 года
1974 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве